Kafue puede referirse a:

 El río Kafue, que se origina en la frontera entre República Democrática del Congo y Zambia;
 El Parque nacional Kafue: reserva estatal ubicada al sur de Zambia.
 El Distrito de Kafue de la provincia de Lusaka, en Zambia.
 La ciudad de Kafue, capital del distrito homónimo, en Zambia.